Ramla Bay ist der Name folgender Buchten im Staat Malta:

 Ramla Bay (Malta) auf der Insel Malta
 Ramla Bay (Gozo) auf der Insel Gozo